Мартин Альмада (, род. 30 января 1937) — парагвайский педагог, адвокат по правам человека и правозащитник. Обнаружил архивы террора — досье, отчёты и переписка между разведывательными организациями диктаторских режимов стран Южного конуса по поводу нахождения и уничтожения диссидентов и оппозиционеров в ходе операции «Кондор», от которой сам пострадал во время диктатуры Альфредо Стресснера (подвергался пыткам на допросе Антонио Кампоса Алума).

Ссылки 
 Martín Almada
 Охота на кондора: Парагвайский учитель Мартин Альмада разоблачил заговор латиноамериканских правительств и спецслужб против собственных народов // Новая газета

Персоналии по алфавиту
Правозащитники Парагвая
Операция «Кондор»